Вид Кавтичник (; род. 24 мая 1984 года, Словень-Градец) — словенский гандболист. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2004 года в составе  сборной Словении.

Карьера

Клубная 
Вид Кавтичник сыграл между 1995 и 2005 году играл за ГК Горенье. В 2005 году Вид Кавтичник заключил контракт с клубом Киль. В составе Киля Вид Кавтичник стал трёхкратным чемпионом Германии, стал победителем Лиги чемпионов ЕГФ. В 2009 году Вид Кавтичник стал игроком Монпелье.

В сборной 
В сборной Вид Кавтичник сыграл 154 матча и забил 432 гола.

Титулы 
Командные
 Чемпион Франции: 2010, 2011
 Обладатель кубка Франции: 2010
 Финалист Лиги чемпионов ЕГФ: 2008, 2009
 Победитель Лиги чемпионов: 2007, 2018
 Чемпион Германии: 2006, 2007, 2008, 2009
 Обладатель кубка Германии: 2007, 2008, 2009
 Бронзовый призёр чемпионата Мира: 2017
Индивидуальные

Статистика 
Статистика Вида Кавтичника сезона 2019/20 указана на 9.1.2020.

Примечания 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Словении
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Пэй д’Экс»
Игроки ГК «Ним»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года